Szenuszert-anh néven két ókori egyiptomi személy ismert:

 Szenuszert-anh, Ptah főpapja, XII. dinasztia
 Szenuszert-anh vezír, XII.-XIII. dinasztia